Квантунская область (, Kantō-shū, Канто: сю:, ) — историческая область в южной Маньчжурии на Квантунском полуострове в юго-западной оконечности Ляодунского полуострова.

Площадь с островами — 3168 км²

Российское управление 
Квантунская область была учреждена на основании именного Высочайшего указа Сенату от 16 августа 1899 года на территории, согласно русско-китайской конвенции 1898 года переданной Китаем в арендное пользование Российской империи на 25 лет без какой-либо платы в обмен на военно-политическую поддержку Россией Китая против японской агрессии. Население области на 1898 год — 250 тысяч жителей (76 % китайцев, 22 % маньчжур).

Главный город — военно-морской порт Порт-Артур, другие города — торговый порт Дальний, Бицзыво и старая китайская столица региона город Цзиньчжоу.

По Портсмутскому мирному договору 23 августа 1905 года аренда области отошла к Японии вместе с построенной Россией частью Южно-Маньчжурской железной дороги от Куаньчэнцзы до Порт-Артура и Дальнего со всеми сооружениями, военными верфями, арсеналами и укреплениями.

Период японского управления 

В составе Японской империи Квантунская область имела статус арендной территории (). Для административного управления новоприобретённой территорией Япония учредила Квантунское губернаторство ( Канто: токуфу). Губернатор области был подчинён премьер-министру и министру армии. После создания области Япония разместила там Квантунский гарнизон для защиты интересов Японии в районе Южно-Маньчжурской железной дороги (в 1919 году переименован в Квантунскую армию). Во время Первой мировой войны Япония выдвинула Китайской Республике т. н. «Двадцать одно требование», которые правительство Китайской республики было вынуждено принять; в результате срок аренды Квантунской области был продлён до 99 лет, то есть до 1997 года. После провозглашения в 1932 году Маньчжоу-го Япония формально отказалась от Квантунской области в пользу Маньчжоу-го, однако продолжала управлять ей по-прежнему, уплачивая арендную плату Синьцзину, а не Нанкину. В это же время местные жители получили подданство Маньчжоу-го. С 1934 года полномочия губернатора области были резко сокращены, и он был подчинён послу Японии в Маньчжоу-го. В 1937 году в состав Маньчжоу-го была передана Южно-Маньчжурская железная дорога.

Во время своего правления японцы провели в области ряд реформ, включая земельную и транспортную. В отличие от Кореи и Тайваня, местное население Квантунской области было уравнено в правах с японцами. Сегрегации в образовании не было на протяжении всего периода японской аренды; в школах преподавали китайский и японский языки в примерно равных долях. Никаких попыток ассимилировать местное население Япония не предпринимала.

Основными отраслями экономики в области были горнодобывающая (особенно угольная) промышленность и транспорт, а также сельское хозяйство (в особенности — производство растительного масла). Как и Корея, Квантунская область не приносила империи дохода. Дотации в область производили из бюджета, они составляли 4 млн иен в год.

Период советского управления 
После Второй мировой войны СССР возобновил аренду Квантунской области.
14 февраля 1950 года было заключено соглашение с Китаем о выводе советских войск из Порт-Артура и передаче сооружений в этом районе Китаю после подписания договора с Японией, но не позже конца 1952 года. 15 сентября 1952 года после обмена нотами между Китаем и СССР срок вывода советских войск был продлен до заключения мирных договоров между Китаем и Японией, и СССР и Японией. Вывод советских войск и передача территории под китайскую юрисдикцию завершены в мае 1955 года.

Главные начальники

Примечания

См. также 
 Формирование территории Российской империи
 Маньчжоу-го
 Квантунская армия

Источники 
 
 Geschichte der Behordenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 (411—412)

Литература

Ссылки 
 Библиотека Царское Село, книги по истории Квантунской области XIX—XX века, PDF 

Области Российской империи
Приамурское генерал-губернаторство
Квантунская область
Колонии иностранных государств на территории Китая
История Японии
Исторические области Китая
История Маньчжурии